The Boy Who Cried Werewolf, film de Nathan Juran (1973)
 The Boy Who Cried Werewolf, téléfilm canadien (2010)